Yangliu bezeichnet:

 Yangliu (Sishui) (杨柳镇), Großgemeinde im Kreis Sishui in der chinesischen Provinz Shandong
 Yangliu (Wutongqiao) (杨柳镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wutongqiao in der chinesischen Provinz Shandong
 Yangliu (Yinjiang) (杨柳镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Yinjiang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Yangliu (Xuanzhou) (杨柳镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xuanzhou in der chinesischen Provinz Anhui
 Yangliu (Xuanwei) (杨柳镇), Großgemeinde der Stadt Xuanwei in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yangliu (Yinjiang) (杨柳乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Yinjiang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Yangliu (Guiyang) (杨柳瑶族乡), Nationalitätengemeinde der Yao im Kreis Guiyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Yangliu (Longyang) (杨柳白族彝族乡), Nationalitätengemeinde der Bai und Yi im Stadtbezirk Longyang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yangliu (Jianyang) (杨柳街道), Straßenviertel der Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan